Obermauer steht für
 Nikolaus Obermauer (1920–2001), deutscher Boxer und Vize-Europameister der Amateure
 Obermauer (Gemeinde Hohenzell), Ortschaft der Gemeinde Hohenzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich